Emering este numele următoarelor localități:
 comuna Emmering din districtul Fürstenfeldbruck, landul Bavaria, Germania
 comuna Emmering din districtul Ebersberg, Bavaria
 un sat din comuna Tyrlaching, districtul Altötting, Bavaria
 o suburbie a orașului Laufen (Salzach), districtul Berchtesgadener Land, Bavaria